Александр Леонидович Хмелев (род. 1 марта 1964 года, Душанбе, Таджикская ССР) — генеральный директор ТОО «Казцинк» (с 2014 года). Герой Труда Казахстана (2021).

Биография 
После окончания Новосибирского государственного университета по специальности «Экономическая кибернетика» трудоустроился электромехаником в Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат (сейчас — Усть-Каменогорский металлургический комплекс).

В 1986—1997 годах — электромеханик, инженер-программист Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, в 1997—1999 годах — главный бухгалтер ОАО «Казцинк», в 1999—2014 годах — вице-президент по финансам, управляющий директор ОАО «Казцинк».

С 2014 года — генеральный директор ТОО «Казцинк».

Награды 
 2021 — звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия Золотой звезды (Алтын жұлдыз) и ордена «Отан».
 2013 — орден «Курмет».
 2008 — медаль «20 лет Астане»
 2019 — Почётный гражданин Усть-Каменогорска.

Примечания 

Казцинк